Bouchiat ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Bouchiat (1932–2021), französischer Physiker
 Hélène Bouchiat (* 1958), französische Physikerin
 Marie-Anne Bouchiat  (* 1934 als Anne Guiochon), französische Physikerin